Система единиц МТС (метр-тонна-секунда) была введена в СССР в 1933 году, но в 1955 году была заменена на МКГСС. 

МТС была построена на тех же принципах, что и СГС, но с использованием более крупных единиц. Считалось, что МТС будет использоваться в промышленности, в то время как СГС была ориентирована на использование в науке.

Единицы измерения 

 длина: метр.
 масса: тонна.
 время: секунда.
 сила: стен.
 энергия: килоджоуль.
 мощность: киловатт.
 давление: пьеза.

Источники 
 МТС система единиц // Физический энциклопедический словарь, М., Советская энциклопедия, 1983, стр. 440.
 МТС система единиц // Большая советская энциклопедия, 3-е изд.

Системы мер